El nombre Jasón o Jason puede referirse a:

 Jasón, un personaje mitológico griego;
 Jasón de Feras, tirano de Tesalia (380 a. C.-371 a. C.);
 Jasón de Cirene, historiador helenístico (100 a. C.);
 Jasón, sumo sacerdote de Jerusalén del siglo II a. C.
 Jasón de Nisa (c. 100 a. C.), filósofo estoico
 Jasón de Tarso, San Jasón en las tradiciones católica y ortodoxa
 Jason es la denominación de un modelo del cohete sonda Argo; 
 Jason Voorhees, el antagonista de la serie de películas Viernes 13 (Friday the 13th);
 Jasón, un personaje de ficción de Marvel Comics; o
 Jason, una banda argentina de power metal.
 JASON, grupo de asesoramiento científico y tecnológico del Gobierno de los Estados Unidos.